Gregory Glacier kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Gregory Glacier (glaciär i Antarktis),

Kenya 

 Gregory Glacier (glaciär i Kenya), Meru, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar